Le terme wrangler peut désigner :

Voir aussi 
 wrangler, une personne employée pour manipuler des animaux de manière professionnelle ;
 Wrangler, marque de jeans ;
 un wrangler, désigne, au sein de l'université de Cambridge, un étudiant de mathématiques brillant, qui a terminé ses études de niveau licence parmi les tout premiers ;
 Wrangler, série télévisée américaine de 1960.
Jeep Wrangler, automobile tout-terrain à quatre roues motrices, produite par le constructeur automobile américain Jeep.